Kim Lucine (ur. 16 września 1988 w Annecy) – francuski łyżwiarz figurowy reprezentujący Monako od 2010 roku, startujący w konkurencji solistów. Uczestnik mistrzostw świata i Europy, medalista zawodów międzynarodowych, mistrz Francji juniorów (2007). Zakończył karierę sportową w 2014 roku.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Monakijscy sportowcy
Francuscy łyżwiarze figurowi
Ludzie urodzeni w Annecy
Urodzeni w 1988